Sarrapia puede referirse a:

 un árbol conocido como Sarrapia Real; o
 el árbol de legumbres Dipteryx odorata.